Ezzelino ist der Name folgender Personen:

 Ezzelino I. il Balbo (†≈1183), Podestà von Treviso und Vicenza 
 Ezzelino II. da Romano (≈1150–1235), italienischer Adeliger
 Ezzelino III. da Romano (1194–1259), ghibellinischer Feudalherr in der Mark Verona